Le stade municipal de Païta est un stade omnisports en Nouvelle-Calédonie, situé dans la commune de Païta, dans la province Sud. Il est dédié principalement à la pratique du football, du rugby à XV et de l'athlétisme.

Le stade, doté de 400 places, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Association sportive Païta.

Histoire 

Le stade, disposant de 50 places de parking, est situé dans un complexe sportif (comprenant plusieurs courts de tennis).

Événements

Notes et références 

Païta, stade municipal de
Païta, stade municipal de
Païta, stade municipal de
Païta, stade municipal de
Païta, stade municipal de
Païta, stade municipal de
Païta, stade municipal de